The Other Side (EP) - de Godsmack
The Other Side (canção de Aerosmith)
The Other Side (álbum de Billy Ray Cyrus)
Ou ainda:
Poltergeist II: The Other Side

Desambiguação